Hajdu Zoltán
 Hajdu Zoltán (1924–1982) erdélyi magyar költő, műfordító, festőművész, zeneszerző

Hajdú Zoltán
 Hajdú Zoltán (1943–2021) református lelkész, politikus, országgyűlési képviselő (1990–1998, SZDSZ)
 Hajdú Zoltán (1960) evezős
 Hajdú Zoltán (1961) motorversenyző, edző